Botànica
 Boixac de jardí (Calendula officinalis)
 Boixac de camp (Calendula arvensis)